* Władysław Jabłonowski (1769-1802) – uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, polski i francuski generał
 Władysław Jabłonowski (1841-1894) – lekarz i etnograf, uczestnik powstania styczniowego
 Władysław Jabłonowski (1865-1956) – krytyk literacki i nowelista